Сюровай — название нескольких населённых пунктов:
 Сюровай — деревня в Увинском районе Удмуртии
 Сюровай — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии